Тепозотлан има више значења:

 Тепозотлан (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Тепозотлан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Тепозотлан (Тепозотлан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику